

Patronyme 

 Anna Bass (1876-1961), sculptrice et graveur française ;
 Anthony Bass (né en 1987), joueur de baseball américain ;
 Bob Bass (1929-2018), entraîneur de basket-ball américain ;
 Brandon Bass (1985-), joueur de basket-ball américain ;
 Brian Bass (né en 1982), joueur de baseball américain ;
 Charlotta Bass (1874-1969), activiste américaine des droits civiques et éditrice-rédactrice en chef du Califonia Eagle ; 
 Cody Bass (né en 1987), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Bass-D, alias Eugenio Dorwart, membre du groupe néerlandais Bass-D & King Matthew ;
 Eduard Bass (1888-1946), écrivain tchèque ;
 Ellen Bass (1947-), poétesse et essayiste américaine ;
 Geneviève Bass (1918-2014), enseignante française ;
 George Bass (1771-1803 ?), explorateur britannique de l'Australie ;
 Fontella Bass (1940-2012), chanteuse américaine ;
 Jean Bass (1913-2007), mathématicien et enseignant français ;
 Jules Bass (1935-2022), cinéaste américain ;
 Karen Bass (né en 1953), femme politique américaine ;
 Kevin Bass (né en 1959), ancien joueur de baseball américain ;
 Lance Bass (né en 1979), bassiste américain, membre du groupe 'N Sync ;
 Michael Thomas Bass (1799-1884), homme politique et brasseur britannique ;
 Milton Bass (1923-2014), écrivain et journaliste américain ;
 Mistie Bass (née en 1983), joueuse de basket-ball américaine ;
 Nicole Bass (1964-2017), culturiste et catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine ;
 Richard Bass (1929-2015), alpiniste américain ;
 Rick Bass (né en 1958), écrivain écologiste américain ;
 Robert Bass (1948-), milliardaire américain ;
 Ronald Bass (né en 1942), cinéaste américain ;
 Saul Bass (1920-1996), graphiste, auteur de génériques de films américain.
 T. J. Bass (1932-2011), écrivain de science-fiction américain.

Toponyme 
Bass est aussi le nom de plusieurs lieux, notamment :
 le détroit de Bass (devant son nom à George Bass) entre l'Australie et la Tasmanie, et de chaque côté du détroit :
 Bass, une circonscription électorale de Tasmanie ;
 le comté de la côte Bass (Bass Coast Shire), en Australie ;
 Bass, une localité de ce comté ;
 la rivière Bass, au Nouveau-Brunswick ;
 , plusieurs îlots en Écosse et aux États-Unis.

Divers 
 Le modèle de diffusion de Bass est un modèle mathématique utilisé pour la prévision de diffusion des innovations. 
 Bass est le nom en anglais de la guitare basse.
 Bass est un style de musique influencé par la musique urbaine.
 Le Black bass est un poisson carnivore d'Amérique du Nord.
 Bass est une marque de bière britannique du groupe InBev.
 Bass (Forte en VO) est un personnage de la série de jeux vidéo Mega Man apparu dans Mega Man 7.
 BASS est une bibliothèque logicielle d'émission et enregistrement du son.

Homonymie de toponyme